Le mot Motherboard peut se référer à :
 une Carte mère (Motherboard en anglais) : est le circuit imprimé principal d'un ordinateur.
 Cache de carte mère, le composant de stockage d'une carte mère.
Facteur de forme de la carte mère, les spécifications d'une carte mère.
 Motherboard (Cyberchase), un personnage de dessin animé PBS.
Motherboard (site web), une publication d'actualités technologiques en ligne de Vice Media.
 Motherboard, chanson 2013 dans l'album Random Access Memories.
 Motherboard Monitor, un logiciel pour Windows.